Гори — рельєф поверхні планети
 Гори — в античній міфології дочки Зевса та Феміди

Топоніми 
Села:

Гори — Берестейська область, Кам'янецький район, Войська сільська рада
 Гори — Берестейська область, Малоритський район, Чернянська сільська рада
 Гори — Вітебська область, Россонський район, Альбрехтовська сільська рада
 Гори — Вітебська область, Сєнненський район, Белицька сільська рада
 Гори — Вітебська область, Чашницький район, Круглицька сільська рада
 Гори — Мінська область, Мінський район, Роговська сільська рада

 Гори — Могильовська область, Горецький район, Горська сільська рада
 Гори — Могильовська область, Краснопільський район, Горська сільська рада

Гори — Львівська область, Львівський район

Гори — Вологодська область, Бабаєвський район, Борисівське сільське поселення
 Гори — Ленінградська область, Кіровський район, Павлівське міське поселення
 Гори — Московська область, Міський округ Озьори, Бояркінське сільське поселення
 Гори — Смоленська область, Тьомкинський район, Кікінське сільське поселення

Див. також 
 Гора (значення)
 Горки (значення)